110  peut être principalement un nombre : 110 (nombre) ou une date : 110 et son opposé 110 av. J.-C..

Significations secondaires 
110  peut aussi faire référence à :
des lignes de transports en commun : ,
une coordonnée : 110e méridien est ou ouest,
une unité militaire : 
  d'infanterie,
  d'infanterie territoriale,
 Jagdgeschwader 110,
  d'infanterie (Allemagne),
une route :
 ,
 Route nationale 110a,
 Route départementale 110 (Yvelines),
 Route 110 (Nouveau-Brunswick),
 ,
 RS-110,
 Bundesstraße 110,
 BR-110,
une voiture :
 Lada 110,
 Škoda 100/110,
 ZIS 110,
autre :
 Messerschmitt Bf 110 (appelé ensuite Me 110), un chasseur moyen bimoteur en service à la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale,
 Polizeiruf 110, une série télévisée,
 STS-110, une mission de la navette spatiale Atlantis,
  (ou Unterseeboot 110), un sous-marin allemand de la Kriegsmarine,
 Embraer EMB 110, un avion à double turbopropulseur,
 Richter 110, un porte-greffe utilisé en viticulture,
 (110) Lydia, un astéroïde,
 RSA-110, un nombre,
 Cap 110, un mémorial à l'esclavage érigé à l'Anse Caffard,
 110e rue, une rue de New York,
 Amiot 110, un prototype de chasseur monoplace léger français,
 Sonnet 110, un des 154 sonnets de Shakespeare,
 Brochet MB-110, avion de tourisme quadriplace français,
 M110, l'ancien plus grand obusier automoteur de l'armée américaine.

Homonymie de nombre